Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 120-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 120-as busz (Budapest)
 120E busz (Budapest, 1974)megszűnt
 120-as busz (Budapest, 1974–1976)megszűnt
 120-as busz (Budapest, 1977–1984)megszűnt

 120-as busz (Pécs)megszűnt